Punjo kan have flere betydninger:
 Punjo – brætspil
 Punjo Ghar – bjerg i Nūrestān, Afghanistan